Název Boršov má více sídel:
 Boršov, obec v okrese Jihlava
 Boršov nad Vltavou, obec v okrese České Budějovice
 Boršov (Kyjov), část města Kyjov v okrese Hodonín
 Boršov (Moravská Třebová), část města Moravská Třebová v okrese Svitavy

… nebo zaniklých hradů:
 Boršov (hrad, okres České Budějovice), zaniklý hrad v katastrálním území Boršov nad Vltavou
 Boršov (hrad, okres Svitavy), zaniklý hrad v katastrálním území Koclířov

Další významy:
 Boršov u Litětin, přírodní památka v okrese Pardubice
 Boršov (Praha), náměstí na Starém Městě v Praze

Externí odkazy